brdo ili planina; predloženo je da se "gorom" naziva uzvisina između brda i planine (R. Kalmeta) - 500-1000 m 

Hrvatska:
Gora (Petrinja), gradsko naselje Petrinje (Sisačko-moslavačka županija)

BiH:
Gora (Vogošća, BiH), naselje u općini Vogošća
Gora (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj

Kosovo:
Gora (Kosovo), općina na Kosovu

Slovenija:

 Gora (Cerknica, Slovenija), naselje u općini Cerknica
 Gora (Krško, Slovenija), naselje u općini Krško 
 Gora pri Pečah, naselje u općini Moravče 
 Gora pri Komendi, naselje u općini Komenda

Vanjska poveznica 
 Pobrđa, gorja i planine